La Lutte est présente dès les premiers Jeux modernes de 1896 à Athènes, avec une épreuve de lutte gréco-romaine dans une catégorie ouverte à tous. Elle fut remportée par l'allemand Carl Schumann.

La lutte libre fit quant à elle ses débuts aux Jeux de 1904.

Les femmes participent aux épreuves olympiques depuis les Jeux d'Athènes en 2004 en lutte libre.

Histoire 
 Voir l'article détaillé sur l'histoire olympique moderne de la Lutte

Épreuves

Compétitions masculines

Compétitions féminines

Légendes olympiques 
Mijaín López : champion olympique des super-lourds en gréco-romaine en 2008, 2012, 2016 et 2020.
 Buvaysar Saytiev : champion olympique en 1996, 2004 et 2008.
 Bruce Baumgartner : champion olympique des super-welters en 1984 et 1992 (2 en 1988,  en 1996). 
 Aleksandr Karelin : champion olympique des super-lourds en gréco-romaine 1988, 1992 et 1996 ( en 2000). 
 Makharbek Khadartsev : champion olympique en 1988 et 1992 ( en 1996).
 Aleksandr Medved : champion olympique en 1964, 1968 et 1972.
 Valeriy Rezantsev : champion olympique en 1972 et 1976.
 John Smith : champion olympique en 1988 et 1992.
 Osamu Watanabe : champion olympique en 1964 et 1968 des -  en lutte libre. 
 Ivar Johansson : champion olympique dans les deux styles en 1932.
 Kristjan Palusalu : champion olympique dans les deux styles en 1936.
 Hamza Yerlikaya : champion olympique en 1996 et 2000.
 Kaori Icho : invaincue aux Jeux olympiques depuis l'entrée de la lutte féminine au programme : quatre titres de 2004 à 2016.

Nations présentes 

Entre 1896 et 2020, près de X athlètes en provenance de plus de cent-vingt-sept nations différentes ont participé aux épreuves de lutte des Jeux olympiques.

Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1896 et de 1904 à 2020.

Tableau des médailles 

Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en lute lors des Jeux olympiques d'été, en 1896 puis de 1904 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Après les Jeux de 2020, les États-Unis sont le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en lutte avec cent cinquante-et-une médailles dont soixante en or, cependant c'est l'Union soviétique qui a gagné le plus de médailles d'or (62). Le Japon arrive en troisième position avec trente-sept médailles d'or remportées pour un total de soixante-seize médailles. Depuis l'instauration de la lutte au programme olympique cinquante-sept pays ont remporté au moins une médaille.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Liens externes